Voskenslaan (Gent), een straat in Gent
Voskenslaan (Sint-Niklaas), een straat in Sint-Niklaas
Koninklijk Atheneum Voskenslaan, een school in Gent